Hamnøya heißen folgende norwegischen Inseln:

 Hamnøya (Giske), Insel in der Kommune Giske im Fylke Møre og Romsdal
 Hamnøya (Vevelstad), Insel in der Kommune Vevelstad im Fylke Nordland
 Indre Hamnøya, Insel in der Kommune Vega im Fylke Nordland

Siehe auch:
 Hamnøy (Begriffsklärung)